Madonnan på ängen kan avse:

Madonnan på ängen (Bellini) – målning av Giovanni Bellini från cirka 1505
Madonnan på ängen (Rafael) – målning av Rafael från cirka 1506